Lichtgraben ist ein Gewässername:

 Lichtgraben (Badische Eschach), linker Zufluss der Badischen Eschach (zum Fischbach, zur Eschach, zum Neckar) bei der Lichtenaukapelle vor Kappel, Stadt Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Lichtgraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Villingendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lichtengraben